Los Blancos puede referirse a:

 Los Blancos, localidad de la Provincia de Salta, Argentina;
 Los Blancos, localidad de la Provincia de Jujuy, Argentina;
 Los Blancos, cortijada del término municipal de Cástaras, en Granada, España.